Svetovno prvenstvo v nogometu 1990, ki ga je med 8. junijem in 8. julijem 1990 gostila Italija, je bilo štirinajsto Svetovno prvenstvo v nogometu. Svoj tretji naslov svetovnega prvaka je osvojila zahodnonemška reprezentanca, drugo mesto je osvojila argentinska, tretje pa italijanska.

Prizorišča

Postave

Rezultati

Predtekmovanje krog

Skupina A

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||4||0||+4||6
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||6||3||+3||4
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||2||3||−1||2
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||2||8||−6||0
|}

Skupina B

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||3||5||−2||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||4||3||+1||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||3||2||+1||3
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||4||4||0||2
|}

Skupina C

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||4||1||+3||6
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||3||2||+1||4
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||2||3||−1||2
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||3||6||−3||0
|}

Skupina D

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||10||3||+7||5
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||6||5||+1||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||3||2||+1||3
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||2||11||−9||0
|}

Skupina E

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||1||0||5||2||+3||5
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||6||3||+3||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||2||3||−1||3
|-
|align="left"|
|3||0||0||3||1||6||−5||0
|}

Skupina F

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||2||0||2||1||+1||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||0||3||0||2||2||0||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||0||3||0||2||2||0||3
|-
|align="left"|
|3||0||2||1||1||2||−1||2
|}

Napredovanje tretjeuvrščenih

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| (B)
|3||1||1||1||3||2||+1||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| (D)
|3||1||1||1||3||2||+1||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| (F)
|3||0||3||0||2||2||0||3
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| (E)
|3||1||1||1||2||3||−1||3
|-
|align="left"| (A)
|3||1||0||2||2||3||−1||2
|-
|align="left"| (C)
|3||1||0||2||2||3||−1||2
|}

Zaključni del

Šestnajstina finala

Četrtfinale

Polinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci 

6 golov
 Salvatore Schillaci

5 golov

 Tomáš Skuhravý

4 goli
 Roger Milla
 Gary Lineker
 Lothar Matthäus
 Míchel

3 goli
 David Platt
 Andreas Brehme
 Jürgen Klinsmann
 Rudi Völler

2 gola
 Claudio Caniggia
 Careca
 Müller
 Bernardo Redín
 Michal Bílek
 Roberto Baggio
 Gavril Balint
 Marius Lăcătuş
 Davor Jozić
 Darko Pančev
 Dragan Stojković

1 gol
 Andreas Ogris
 Gerhard Rodax
 Jorge Burruchaga
 Pedro Monzón
 Pedro Troglio
 Jan Ceulemans
 Lei Clijsters
 Michel De Wolf
 Marc Degryse
 Enzo Scifo
 Patrick Vervoort
 Eugène Ekéké
 Emmanuel Kundé
 François Omam-Biyik
 Freddy Rincón
 Carlos Valderrama
 Juan Cayasso
 Róger Flores
 Rónald González
 Hernán Medford
 Ivan Hašek
 Luboš Kubík
 Milan Luhový
 Magdi Abdelghani
 Mark Wright
 Uwe Bein
 Pierre Littbarski

 Niall Quinn
 Kevin Sheedy
 Giuseppe Giannini
 Aldo Serena
 Ruud Gullit
 Wim Kieft
 Ronald Koeman
 Mo Johnston
 Stuart McCall
 Hwangbo Kwan
 Igor Dobrovolski
 Oleh Protasov
 Oleksandr Zavarov
 Andrej Zigmantovič

 Alberto Górriz
 Julio Salinas
 Tomas Brolin
 Johnny Ekström
 Glenn Strömberg
 Khalid Ismaïl
 Ali Thani
 Paul Caligiuri
 Bruce Murray
 Pablo Bengoechea
 Daniel Fonseca
 Robert Prosinečki
 Safet Sušić

Postava prvenstva

Zunanje povezave
Prvenstvo na FIFA.com 

1990
1990 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Rimu
Šport v Milanu
Šport v Neaplju
Šport v Torinu
Bari
Šport v Veroni
Šport v Firencah
Cagliari
Šport v Bologni
Videm, Italija
Palermo
Šport v Genovi